Cederquist eller  Cederqvist är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anne-Marie Cederquist (1854–1920), trägravör
 Bengt Cederquist (1916–1985), advokat
 Bror Cederquist (1894–1957), tecknare
 Ebbe Cederquist (1915–2006), läkare
 Erik Cederquist (1889–1968), företagsledare
 Filip Cederqvist (född 2000), ishockeyspelare
 Jan Cederquist (1936–2009), reklamman
 Jane Cederqvist (1945–2023), simmare och historiker
 Justus Cederquist (1855–1938), reproduktionstekniker
 Karl Cederquist, flera personer
 Karl Cederqvist (1854–1919), missionär
 Karl Cederquist (ingenjör) (1894–1988), överingenjör
 Karl Cederquist (bankman) (1924–1981), bankdirektör
 Pär Cederqvist (född 1980), fotbollsspelare
 Wivi-Anne Cederqvist (1932–2001), politiker
 Åsa Cederqvist (född 1975), konstnär

Svenska efternamn